Occhi – album di Eugenio Finardi del 1996
 Occhi – singolo di Zucchero Fornaciari del 2006
 Occhi – singolo dei The New Story del 2007

Pagine correlate 
 Occhio (disambigua)